Die Abkürzung NMPA steht für:

 National Medical Products Administration, chinesische Behörde für die Regulierung von Medizinprodukten, Arzneimitteln, Lebensmitteln und Kosmetika
 National Music Publishers Association
 National Motorsports Press Association
 Niedersächsisches Materialprüfamt

NMPA